Triangle (triángulo en inglés) puede referirse a:
 «Triangle», título de un episodio de la serie Buffy the Vampire Slayer.
 Triangle, película anglo-australiana de 2009.
 Triangle (Nueva York), localidad estadounidense en el estado de Nueva York. 
 Triangle (Virginia), localidad estadounidense en el estado de Virginia.
 Triangle (serie de televisión), serie de televisión surcoreana.